Шесть кораблей Королевского флота носили название HMS Princess (Принцесса).

 HMS Princesse — 54-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1660; разобран в 1680.
 HMS Princess — 90-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1682 как HMS Ossory. Переименован в HMS Prince в 1705, в HMS Princess в 1716, в HMS Princess Royal в 1728; разобран в 1773.
 HMS Princess — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший испанский Princesa; спущен на воду в 1730—1731; захвачен 8 апреля 1740, разоружен 1760, продан в 1784
 HMS Princessа — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший испанский Princesa; спущен на воду в 1750. Захвачен 16 января 1780 в Битве при лунном свете; на рейдовой службе с 1785; разобран в 1809.
 HMS Princess — 28-пушечный корабль 6 ранга, бывший голландский ост-индский Williamstadt en Boetzlaar. Захвачен в 1795; превращен в 26-пушечную плавучую батарею в 1800; продан в 1816.
 HMS Princess — бывший немецкий пароход Kronprincess Cecilie, спущен на воду в 1905; захвачен в 1914, переименован в Princess; превращен в ложный HMS Ajax.

См. также 
 HMS Princess Alice
 HMS Princess Amelia
 HMS Princess Anne
 HMS Princess Augusta
 HMS Princess Carolina
 HMS Princess Caroline
 HMS Princess Charlotte
 HMS Princess Louisa
 HMS Princess Margaret
 HMS Princess Maria
 HMS Princess Mary
 HMS Princess of Orange
 HMS Princess Royal
 HMS Princess Sophia Frederica